Czarna owca (Black Sheep) – amerykański melodramat filmowy z 1935 roku, reż. Allan Dwan.
 Czarna owca (Black Sheep) – amerykańska komedia filmowa z 1996 roku, reż. Penelope Spheeris.
 Czarna owca (Black Sheep) – nowozelandzki horror filmowy z 2006 roku, reż. Jonathan King.
Czarna owca – polski film z 2021 roku, reż. Aleksander Pietrzak.
 Czarna Owca – polskie wydawnictwo książkowe.

 Zobacz też